What's My Name? – singolo di Rihanna del 2010
What's My Name? – album di Miyavi del 2010
What's My Name – EP delle T-ara del 2017
What's My Name – singolo delle T-ara del 2017
What's My Name – album di Ringo Starr del 2019